Harun forma part del nom de molts personatges:

 Abu-Issa Muhàmmad ibn Harun al-Warraq, erudit àrab
 Abu-Jàfar Harun al-Wàthiq bi-L·lah, califa abbàssida
 Abu l-Kasim Harun, visir de l'atabeg ildiguízida de l'Azerbaidjan
 Harun, darrer valí musulmà de Barcelona
 Harun ar-Raixid, califa abbàssida
 Harun Bughra Khan, kan hassànida dels karakhànides
 Harun ibn Khumàrawayh, emir tulúnida
 Muhammad ibn Harun al-Amin, califa abbàssida

Notes